Gorutes () foi nobre armênio do , ativo no reinado do rei  . Aparece em 341/342, quando foi convocado à corte pelo rei. Foi um dos nobres que receberam a missão de conduzir Hesíquio I para ser consagrado católico em Cesareia Mázaca. No tempo de  , rebelou-se contra o rei.

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Oficiais de Tigranes VII
Zorofora